Nagorny (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nagorny (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha

 ländliche Siedlungen:
 Nagorny (Region Altai, Bijsk), in der Region Altai, Stadtkreis Bijsk
 Nagorny (Region Altai, Pawlowski), in der Region Altai, Pawlowski rajon
 Nagorny (Region Altai, Toptschichinski), in der Region Altai, Toptschichinski rajon
 Nagorny (Amur), in der Oblast Amur
 Nagorny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Nagorny (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Nagorny (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Nagorny (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Nagorny (Fatesch), in der Oblast Kursk, Fateschski rajon
 Nagorny (Kursk, Obojanski), in der Oblast Kursk, Obojanski rajon
 Nagorny (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Nagorny (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nagorny (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Nagorny (Orjol), in der Oblast Orjol
 Nagorny (Pskow), in der Oblast Pskow
 Nagorny (Rostow), in der Oblast Rostow
 Nagorny (Samara), in der Oblast Samara
 Nagorny (Saratow), in der Oblast Saratow
 Nagorny (Stawropol), in der Region Stawropol
 Nagorny (Swerdlowsk, Iwdel), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Iwdel
 Nagorny (Swerdlowsk, Werchnjaja Pyschma), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Werchnjaja Pyschma
 Nagorny (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Nagorny (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Nagorny (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Nagorny (Tscheljabinsk, Sosnowski), in der Oblast Tscheljabinsk, Sosnowski rajon
 Nagorny (Tscheljabinsk, Uwelski), in der Oblast Tscheljabinsk, Uwelski rajon
 Nagorny (Tula, Arsenjewski), in der Oblast Tula, Arsenjewski rajon
 Nagorny (Tula, Schtschokinski), in der Oblast Tula, Schtschokinski rajon
 Nagorny (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Nagorny (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Nagorny (Wladimir, Gus-Chrustalny), in der Oblast Wladimir, Stadtkreis Gus-Chrustalny
 Nagorny (Wladimir, Petuschinski), in der Oblast Wladimir, Petuschinski rajon
 Nagorny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

 Nagorny (Moskau), Rajon im Südlichen Verwaltungsbezirk von Moskau

Nagorny ist der Familienname von:
 Nikita Wladimirowitsch Nagorny (* 1997), russischer Kunstturner
 Vitus Nagorny (* 1978), Fußballspieler